Нефтего́рск — название населённых пунктов в России:

 Нефтегорск — город в Самарской области, административный центр  Нефтегорского района.
 Нефтегорск — посёлок городского типа в Апшеронском районе Краснодарского края.
 Нефтегорск — бывший посёлок в Сахалинской области, уничтоженный землетрясением в 1995 году.